Суперкубок Мексики, также известный как Суперкубок MX () — ежегодное футбольное соревнование, проводящееся с 2014 года. Трофей оспаривают в одном матче (за исключением первого розыгрыша) обладатели Кубка Апертуры и Кубка Клаусуры Мексики прошедшего сезона.

В футбольной истории Мексики с 1942 по 1989 год проводился турнир между чемпионом и обладателем Кубка страны, то есть по формату турнир «Чемпион чемпионов» (Campeón de Campeones) полностью соответствовал традиционному, «европейскому», Суперкубку. В 1990-е годы в Мексике за сезон стало выявляться по два чемпиона страны (формат Лето—Зима, впоследствии Апертура и Клаусура). С 2003 года за возрождённый титул «Чемпиона чемпионов» стали бороться чемпионы Апертуры и Клаусуры прошедшего сезона.

В связи с возрождением Кубка Мексики в 2014 году был учреждён новый турнир, название которого на испанском языке — Supercopa MX. Суперкубок Мексики стали оспаривать победители двух кубковых турниров, проводившихся в ходе минувшего сезона — Кубка Апертуры и Кубка Клаусуры, и его не следует путать с турниром «Чемпион чемпионов».

В современной иерархии футбольных турниров Суперкубок Мексики стоит ниже, чем «Чемпион чемпионов» — об этом свидетельствует то, что в случае, если чемпион Мексики одновременно выигрывает Кубка Апертуры или Клаусуры, он отправляется оспаривать именно трофей «Чемпион чемпионов», а его место в Суперкубке занимает его действующий обладатель.

Отличительной особенностью Суперкубка Мексики является то, что со второго розыгрыша трофей разыгрывается не просто на нейтральном поле, но и за пределами самой Мексики. В 2015 году матч прошёл на «Тойота Стэдиум» (Фриско, штат Техас, США). С 2016 года проходит на стадионе «Стабхаб Сентер» в городе Карсон (штат Калифорния, США).

Победители по годам

Победы по клубам 
  Крус Асуль - 1
 Монаркас Морелия — 1
 Некакса — 1
 Керетаро — 1
 Гвадалахара — 1
 Пуэбла — 1

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Supercopa MX: Qué es, desde cuándo se juega, campeones y más

Мексика
Футбольные соревнования в Мексике